Можейки — назва низки населених пунктів, а також прізвище в Україні, Білорусі, Литві.

Білорусь 
 Можейки — село у  Жабинківському районі Берестейської области.
 Можейки — село у Поставському районі Вітебської області.
 Можейки — село у Воронівському районі Гродненської області.
 Можейки — село у Ошмянському районі Гродненської області.

Литва 
 Можейки — давня історична назва міста Мажейкяй.
 Можейки (Mažeikiai) — село Вільнюського району.

Див. також 
 Можейко
 Можейко-Корженівські